Humberto Suguimitsu Honda fue un destacado tribandista nacido en Lima, Perú en el año 1934. Fue cuatro veces Campeón Sudamericano: en 1966 en la ciudad de La Paz (Bolivia), luego en 1968 en Buenos Aires (Argentina), también en 1970 en Buenos Aires (Argentina) y finalmente en 1976 en Guayaquil (Ecuador). Se consagró Subcampeón Mundial en 1966 en Lima, Perú. En aquella ocasión disputó la final con el más grande billarista de todos los tiempos el belga Raymond Ceulemans. Formó una dupla incomparable con el recordado Campeón Mundial Adolfo Suárez Perret. En vida recibió los Laureles Deportivos, en el Grado de "Gran Cruz", al igual que Suárez. Es la más alta condecoración que otorga el gobierno peruano a los deportistas por sus brillantes logros. Suguimitsu se caracterizó por su gran técnica y serenidad a la hora de jugar las partidas. Fue un deportista muy querido en el Perú, por sus dones de gente y se constituyó como un ejemplo en el deporte nacional peruano. También ganó 14 veces el Campeonato Nacional peruano en la modalidad a tres bandas. Falleció en noviembre del año 1997 dejando un gran vacío en el billar peruano. Perteneció a un grupo de brillantes jugadores de la década de los años 1960 entre quienes se puede mencionar a: Alfonso Gonzáles (Colombia), Galo Legarda (Ecuador), Juan Camacho (Bolivia), Rogelio Alvarado (Panamá), Marcelo López (Argentina), Hernán Bustos (Chile), Carlos Monestier (Uruguay), Sixto Jáuregui (Perú), y otros destacados deportistas de aquella época.

Nacidos en Lima
Billaristas de Perú